In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Hannover aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirksratswahlen ab 1996.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1952 gemeinsam mit der FSU als BHE/FSU
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 DRP: Deutsche Reichspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FSU: Frei-soziale Union
 1952 gemeinsam mit dem BHE als BHE/FSU
 Grüne: Grüne
 bis 1991: GABL
 ab 1996: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 1996: PDS/LiLi
 2001: PDS/AL
 2006: LBü
 2011: Linke
 NLP: Niedersächsische Landespartei → DP
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 ASH: Aktive für ein soziales Hannover
 BSG: Bündnis für Soziale Gerechtigkeit
 GABL: Grün-Alternative Bürgerliste → Grüne
 HAN: Die Hannoveraner
 LBü: Das Linksbündnis → Linke
 PDS/AL: Partei des Demokratischen Sozialismus/Alternative Liste → Linke
 PDS/LiLi: Partei des Demokratischen Sozialismus/Linke Liste → Linke
 WfH: Wir für Hannover

Abkürzung 

 k. A.: keine Angabe
 Sonst.: Sonstige
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 1946 bis 1961 

Es werden nur die Ergebnisse der größeren Parteien aufgelistet.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

11946: Sonst.: NLP, KPD
21948: Sonst.: DP, KPD
31952: Sonst.: DP, BHE/FSU
41956: Sonst.: DP, BHE, DRP
51961: Sonst.: BHE

Stadtratswahlen ab 1964 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirkswahlen 

Die Ergebnisse von 1996 erfassen nicht die kleineren Parteien und Wählergruppen, die 2001 nicht mehr kandidiert haben. Die in Kursivschrift aufgeführten Angaben bei der Sitzverteilung sind geschätzt.

Stadtbezirk 01 Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1996: zusätzlich: WfH: 2,5 %

Stadtbezirk 02 Vahrenwald-List 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1996: zusätzlich: WfH: 3,0 %

Stadtbezirk 03 Bothfeld-Vahrenheide 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 04 Buchholz-Kleefeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2016: zusätzlich: PARTEI: 4,1 %, Piraten: 2,9 %

Stadtbezirk 05 Misburg-Anderten 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 06 Kirchrode-Bemerode-Wülferode 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 07 Südstadt-Bult 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1996: zusätzlich: WfH: 3,2 %

Stadtbezirk 08 Döhren-Wülfel 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2016: zusätzlich: PARTEI: 2,1 %

Stadtbezirk 09 Ricklingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 10 Linden-Limmer 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1996: zusätzlich: WfH: 2,8 %

Stadtbezirk 11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtbezirk 12 Herrenhausen-Stöcken 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

*2021 2,3 % Volt, 2,7 % Die PARTEI, 7,0 % AfD

Sitzverteilung

*2021 1 Sitz Volt, 1 Sitz Die PARTEI, 1 Sitz AfD

Stadtbezirk 13 Nord 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 
 
  (PDF; 2,3 MB)
  (PDF; 5,8 MB)
 Die Ergebnisse der Stadtbezirksräte im Überblick, Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 12. September 2011, abgerufen am 29. November 2011
 Kommunalwahlen 2016 in der Region Hannover (PDF; 21,8 MB)
 Bezirksstadträte 2016
 Wahlergebnisse 2021
 Wahlergebnis Stadtbezirksräte 2021 (PDF; 23,9 kB)
 Ergebnisse der Kommunalwahlen seit 1946

Einzelnachweise 

Kommunalwahlen
Hannover